Samuel Seabury (1729-1796), premier évêque de l'Église épiscopale des États-Unis et son second primat, évêque du diocèse du Connecticut puis également évêque du Rhode Island, pamphlétaire loyaliste lors de la Révolution américaine ;
 Samuel Seabury (1801-1872), religieux, enseignant et journaliste épiscopalien conservateur.